Vier Schwestern steht für:

 Vier Schwestern (Film), US-amerikanischer Film von George Cukor (1933)
 Vier Schwestern (Fernsehserie), französische Dokumentarserie von Claude Lanzmann (2017) 
 Siguniang Shan (Vier-Schwestern-Massiv; 6250 m) im Qionglai Shan in Sichuan

Siehe auch:
 Vier zauberhafte Schwestern, Spielfilm von Sven Unterwaldt (2020)